La Route nationale 572 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 La Route nationale 572 en France.
 La route nationale 572 en Belgique.

Voir aussi